Grijskappipratiran
 McConnells pipratiran
 Okerbuikpipratiran
 Olijfstreeppipratiran
 Streepnekpipratiran
 Tepuipipratiran